Китлод — топоним:
 Китлод — ледник на Кавказе;
 Китлод — перевал на Кавказе.